David W. Patten (1799–1838) – amerykański przywódca religijny i misjonarz
 David I. Patten (1923–1998) – amerykański polityk
 David Patten (1974–2021) – amerykański futbolista
 David Patten – amerykański koszykarz